Red Alert kan henvise til:

Alarmtilstand 

 Red alert, en høj alarmtilstand

Videospil 
 Command & Conquer: Red Alert – computerspilserie startet af Westwood i 1995.

Film og tv-serier 
 Red Alert (Star Trek) – højeste grad af alarmberedskab i det fiktionelle univers Star Trek.
 Red Alert: The War Within, en indisk film fra 2010.
 Red Alert (gameshow), et britisk tv-gameshow

Bøger 
 Red Alert (bog) – en novelle fra 1958 af forfatteren Peter George.

Musik 
 Red Alert (band) – punkband fra Sunderland, England, oprettet i 1979.

Albummer 

 Red Alert (Agent 51 album) (1998)
 Red Alert (Red Garland album) (1978)
 Red Alert, et album fra 2004 af Sizzla
 Red Alert, et album fra 2002 af Warp 11

Sange 

 "Red Alert" fra 1999 af Basement Jaxx
 "Red Alert", fra 2019 af KSI og Randolph fra New Age